Праведники народов мира в Румынии — румыны, спасавшие евреев в период Холокоста, которым присвоено почётное звание «Праведник народов мира» израильским Институтом Катастрофы и героизма «Яд ва-Шем».

Такие звания присвоены  румынам.


Список

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Списки персоналий Румынии